Verdensmesterskabet i curling for mænd 2013 var det 55. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Save-on-Foods Memorial Centre i Victoria, British Columbia, Canada i perioden 30. marts – 7. april 2013. Canada var VM-vært for 21. gang, og det var anden gang at VM afholdtes i Victoria – første gang var i 2005.

Mesterskabet blev vundet af Sveriges hold bestående af Niklas Edin, Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Viktor Kjäll og Oskar Eriksson, som i finalen besejrede værtsnationen Canadas hold anført af Brad Jacobs med 8-6. Det var sjette gang, at VM blev vundet af et svensk hold, og første gang siden svenskerne sejrede på hjemmebane i 2004. Bronzemedaljerne gik til Skotland, der besejrede Danmark i bronzekampen med 7-6. Det var tredje VM i træk, at medaljerne blev vundet af Canada, Skotland og Sverige.

Danmark repræsenteredes af et hold fra Hvidovre Curling Club med Rasmus Stjerne som kaptajn, og den opnåede fjerdeplads var det bedste danske VM-resultat siden 1990, hvor det danske hold med Rasmus' far, Tommy Stjerne, som skipper, vendte hjem med bronzemedaljer.

VM fungerede tillige som den anden af to kvalifikationturneringer til mændenes curlingturnering ved de olympiske vinterlege i 2014. Og resultaterne medførte, at Canada, Sverige, Storbritannien, Norge, Kina, Danmark og Schweiz kvalificerede sig til den olympiske curlingturnering.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien:

Resultater 

De tolv deltagende hold spillede først alle-mod-alle (round robin-kampe), hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter round robin-kampene gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afgjort som et Page playoff.

Grundspil 

De 12 hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 11 kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet, Skotland og Sverige, gik videre til playoff 1/2, mens nr. 3 og 4, Danmark og Canada, gik videre til playoff 3/4.

Slutspil 

De fire bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer, der blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Skema

Kampe

Samlet rangering

OL-kvalifikation 

VM-turneringen gjaldt sammen med VM 2012 som kvalifikationsturneringer til den olympiske curlingturnering i 2014. Deltagerne i de to VM-turneringer spillede om placeringspoint ved de to mesterskaber, og de syv bedst placerede hold efter de to mesterskaber, kvalificerede sig til den olympiske curlingturnering sammen med værtslandet Rusland.

De sidste to pladser i den olympiske curlingturnering går til de to bedst placerede hold i en særlig OL-kvalifikationsturnering, der spilles i december 2013.

Kilder / eksterne henvisninger 
World Men's Curling Championships 2013  
World Curling Federation (officiel hjemmeside) 
WCF Results & Statistics – World Men's Curling Championship 2013

Noter 

2013 (mænd)
Curling i 2013
Curling i Canada
Sport i Victoria (Canada)